Lorey peut se référer à :

Toponyme 

 Lorey, commune française située dans le département de Meurthe-et-Moselle en région Grand Est,
 Le Lorey, commune française, située dans le département de la Manche en région Normandie.

Patronyme 

 Albert Lorey Groll (1866-1952), peintre américain,
  (1967-), écrivain et scénariste américain,
  (1964-), politologue allemande.